Biker (von Bike, engl. Kurzform von bicycle, ‚Zweirad‘) steht für:

 Fahrradfahrer, siehe Radfahrer
 Motorradfahrer, siehe Motorrad
 Motorrad fahrende Rocker
Siehe auch:
 Bicker
 Biker-Gletscher
 Bikert